Białorzytka – ptak z rodziny muchołówek (20 gatunków z rodzaju Oenanthe), w szczególności występujące w Polsce:
 białorzytka zwyczajna (Oenanthe oenanthe)
 białorzytka pstra (Oenanthe pleschanka)
 białorzytka pustynna (Oenanthe deserti)
 białorzytka rdzawa (Oenanthe hispanica)